SMS Helgoland bezeichnet:

* SMS Helgoland (Schiff, 1909), ein Linienschiff der deutschen kaiserlichen Marine von 1909
 SMS Helgoland (Schiff, 1912), ein Kreuzer der k.u.k. Marine